Magnisudis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Harry, 1953. Magnisudis ingår i familjen laxtobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisfiskar
Magnisudis